Каринтия может относиться к следующим образованиям:
 Каринтия — федеральная земля Австрийской республики (с 1918 года).
 Каринтия — герцогство в составе Священной Римской империи (до 1806 года) и Австрийской империи (до 1918 года).
 Каринтия — рейхсгау, административная единица нацистской Германии, созданная на территории Австрии (1939—1945).

См. также:
 Словенская Каринтия (Корушка) — историческая область в сегодняшней Словении, часть бывшего герцогства Каринтия.
 Корушский регион — статистическая единица в Словении (с 2005 года).
 Каринтия и Крайна — «область гражданского управления», административная единица нацистской Германии (1941—1945).